Hidrocarbur aromàtic policíclic (acrònim en anglès): compost orgànic d'anelles aromàtiques.
 Plataforma d'Afectats per la Hipoteca: organització ciutadana en defensa de l'habitatge digne.